Обручев, Владимир Афанасьевич:
 Обручев, Владимир Афанасьевич (1863—1956) — русский и советский геолог, географ, писатель, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Обручев, Владимир Афанасьевич (1795—1866) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер.